E84 oder E 84 steht für:
 BMW E84, ein PKW-Modell
 Europastraße 84, eine Fernstraße von Keşan nach Silivri in der Türkei
 Zystische Fibrose, eine genetisch bedingte, autosomal-rezessive angeborene Stoffwechselerkrankung nach dem ICD-10-Code

E84